Konklave 1276 bezeichnet:

 Konklave Januar 1276, Konklave vom 21. und 22. Januar 1276 und erste Papstwahl nach dem Tod Gregors X., die nach den Regeln der Konstitution Ubi periculum von 1274 abgehalten wurde
 Konklave Juli 1276, Konklave vom 2. bis 11. Juli 1276 und Papstwahl nach dem Tod des Papstes Innozenz V.

Siehe auch:

 Papstwahl 1276, Papstwahl vom September 1276 nach dem Tod Hadrians V.